La Lega Nazionale B 1979-1980, campionato svizzero di calcio seconda serie, si concluse con la vittoria del Bellinzona.

Classifica 

Legenda:
      Promosso in Lega Nazionale A 1980-1981.
 Va allo spareggio promozione.
      Retrocesso in Prima Lega 1980-1981.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Classifica marcatori

Verdetti finali 
 Bellinzona e Nordstern Basilea promosse in Lega Nazionale A.
 Raron e Baden  retrocesse in Prima Lega.

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1979
Calcio nel 1980
1979-1980